Lommasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lommasjön (Asige socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (7,24 ha)
Lommasjön (Krogsereds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Lommasjö, Småland, sjö i Värnamo kommun, 
Lommasjön, Småland, sjö i Ljungby kommun, 
Lommasjö (Borgstena socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Lommasjö (Älekulla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Lommasjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (1,2 ha)
Lommasjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (4,63 ha)
Lommasjön (Kalvs socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun och Svenljunga kommun,  (4,9 ha)
Lommasjön (Karl Gustavs socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun, 
Lommasjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,

Se även
Lommesjön
Lomsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn